

Toponyme signifiant digue septentrionale, Noorddijk est le nom de plusieurs localités, dont :
 Noorddijk, village de la commune de Groningue
 Noorddijk, hameau de la commune de Koggenland, en Hollande-Septentrionale